Орьяк — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Орьяк — коммуна во Франции, департамент Коррез.
 Орьяк — коммуна во Франции, департамент Од.

См. также 
 Орьяк-дю-Перигор
 Орьяк-сюр-Вандинель
 Орийак